Дочев — болгарская фамилия.

 Дочев, Богдан (1936—2017) — болгарский футболист и футбольный судья.
 Дочев, Иван (1906—2005) — болгарский ультраправый политик.